6-я смешанная авиационная дивизия — воинское соединение ВВС РККА в Великой Отечественной войне.

История 
Дивизия формировалась с августа 1940 года в Прибалтийском особом военном округе. В составе действующей армии с 22 июня 1941 года по 11 августа 1941 года. На 22 июня 1941 года управление дивизии базировалось в Риге; полки, входящие в состав дивизии базировались на аэродромах Рига, Митава, Либава, Виндава. Имела в своём составе 250 самолётов, из них 35 неисправных.

С начала войны действует в Прибалтике, участвует в обороне Либавы, Риги, предпринимала попытки нанесения ударов по объектам в ближнем тылу противника, затем отступает на восток, в течение июля 1941 года действует в Псковской области. За первые две недели войны потеряла две трети самолётов. На 4 июля 1941 года насчитывала в своём составе: командного состава — 577 человек, младшего командного состава — 1345 человек, рядового состава — 1378 человек. Всего — 3300 человек. Винтовок — 2723, самолётов — 69, находилась на аэродроме Кружки. 6 июля 1941 года управление дивизии базировалось на аэродроме Гривочки. На 12 июля 1941 года находилась уже восточнее Шимска. 
11 августа 1941 года обращена на формирование Управления ВВС 48-й армии.

Состав 
На 22.06.1941 года

31-й скоростной бомбардировочный авиационный полк — Митава

40-й скоростной бомбардировочный авиационный полк — Виндава

148-й истребительный авиационный полк — Либава

239-й истребительный авиационный полк (в стадии формирования) — Эззре

В разное время

 21-й истребительный авиационный полк
 28-й истребительный авиационный полк
 40-й скоростной бомбардировочный авиационный полк
 148-й истребительный авиационный полк

Подчинение

Командир 
 полковник Фёдоров Иван Логинович - 08.1940 — 11.08.1941.

Примечания

Ссылки 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне
 Советская авиация в Отечественной войне
 Герои Второй Мировой
 Боевой состав ВВС
 The Luftwaffe, 1933- 45
 Авиаторы Второй мировой войны
 «Освобождение городов: Справочник по освобождению городов в период Великой Отечественной войны 1941—1945» / М. Л. Дударенко, Ю. Г. Перечнев, В. Т. Елисеев и др. — М.: Воениздат, 1985. — 598 с. Электронная версия

Смешанные авиационные дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1940 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1941 году
Участники Прибалтийской оборонительной операции